Песен за свободния софтуер () е шеговита песен от Ричард Столман, написана за прослава на свободния софтуер. Мелодията на песента е заимствана от мелодията на българската народна песен „Сади мома“.

Песента за свободния софтуер придобива широка популярност сред привържениците на Ричард Столман и се превръща в своеобразен химн на движението за свободен софтуер. Съществуват и варианти на песента в различни музикални стилове: Джоно Бейкън създава дет метъл версия на песента, бандата Fenster записва неин ритмизиран вариант, испанската група ALEC създава поп пънк версия.

Текстът на песента е публикуван като Обществено достояние.

Текст

Външни препратки 
 The Free Software Song
 Vbox7. Химнът на GNU - с мелодията на „Сади мома“
 The Free Software Song в изпълнение на групата The GNU/Stallmans
 THE FREE SOFTWARE SONG [REMIXED]" 

Български песни
Американски песни
Свободен софтуер